Nobody’s Perfect, a Deep Purple 1988-ban megjelent dupla koncertalbuma
Nobody’s Perfect (Hannah Montana-dal)
Nobody’s Perfect (Jessie J-dal)
Nobody's Perfect (Penny on M.A.R.S-dal)